4-я бригада () — комбинированная бригада в составе Сухопутных войск Сербии. Была сформирована в ходе реорганизации сербской армии 30 июня 2007 года из подразделений 78 и 549-й моторизованных бригад и 52-й смешанной артиллерийской бригады. Бригада продолжает традиции 1-го пехотного полка «Князь Милош Великий». День бригады отмечается 31 января — день освобождения Враня от турок. Также это день 1-го пехотного полка и 78-й моторизованной бригады.

4-я бригада состоит из Штаба, 40-го штабного батальона, 41-го и 42-го пехотных батальонов, 43-го самоходного артиллерийского гаубичного дивизиона, 44-го дивизиона РСЗО, 45-го артиллерийского дивизиона ПВО, 46-го танкового батальона, 47-го и 48-го механизированных батальонов, 49-го тылового батальона и 410-го инженерного батальона. Штаб бригады расположен во Вранье, а гарнизоны расположены также в Буяноваце.

Вооружение 
М-84 — Основной боевой танк
M-80 — Боевая машина пехоты
БТР-50 — Командно-штабная машина
БРДМ-2 — Разведывательный бронеавтомобиль 
2С1 «Гвоздика» — 122-мм самоходная гаубица
M-77 — Реактивная система залпового огня
Стрела-10 — Зенитный ракетный комплекс
Bofors L60 — Зенитная пушка

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Сухопутные войска Сербии
Бригады Сербии
Механизированные и моторизованные бригады